Jméno Úžice nese více obcí:
 Úžice (okres Kutná Hora) – obec v okrese Kutná Hora
 Úžice (okres Mělník) – obec v okrese Mělník

Viz též
 Užice – město v jihozápadním Srbsku

Externí odkazy